Егор Евгеньевич Шастин (род. 10 сентября 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — российский и украинский хоккеист, крайний нападающий, сын хоккеиста и тренера Евгения Шастина.

Биография 

Воспитанник омского «Авангарда». Карьеру начал в сезоне 1998/99 во втором составе «Омских Ястребов», за первую команду в Суперлиге сыграл 4 встречи в регулярном чемпионате и 4 в плей-офф. В следующем сезоне 1999/00 сыграл больше встреч в основной команде, чем в дубле. Следующие два сезона 2000/01 и 2001/02 был основным игроком команды.

В 2002 году уехал в Швейцарию, подписав контракт с клубом «Амбри-Пиотта» из национальной лиги. Также сыграл 2 встречи во второй по силе лиге Швейцарии за клуб «Сьерр-Аннивьер».

В сезоне 2003/04 вернулся в Россию в новосибирскую «Сибирь». В 2004 году за «Авангард» сыграл 7 встреч и 2 в дубле, затем перешёл в петербургский СКА. В сезонах 1999—2002, 2005 провел за «Авангард» 128 игр, забросил 12 шайб, сделал 22 передачи. Серебряный призёр чемпионата России 2001 года.

В 2005 году подписал контракт с нижнекамским «Нефтехимиком», в конце сезона 2005/06 стал игроком нижегородского «Торпедо», за которое выступал до 2011 года. За это время поиграл в Суперлиге, Высшей лиге, Первой лиге и КХЛ. В 2007 году в составе «Торпедо» стал чемпионом Высшей лиги, а в 2008-м лучшим бомбардиром в составе клуба.

В 2011 году перешёл в тольяттинскую «Ладу» подписав контракт сроком на один год. 27 июня 2012 года продлил контракт ещё на один год.

В высшем дивизионе российского хоккея провел 437 матчей, забросил 65 шайб, сделал 92 передачи, набрал 381 минуту штрафа.

25 июня 2013 года подписал контракт со швейцарским клубом «Ред Айс» из второй по силе лиге Швейцарии.

Завершил карьеру игрока по окончании сезона 2016/17. С 2018 года тренер «Омских Ястребов».

Достижения 
 Серебряный призёр юниорского чемпионата мира в составе сборной России (2000).
 Лучший форвард, лучший бомбардир, лучший снайпер юниорского чемпионата мира в составе сборной России (2000).
 Вице-чемпион России в составе «Авангарда» (2001).
 Чемпион Высшей лиги в составе «Торпедо» (2007).
 Лучший бомбардир в составе «Торпедо» (2008).

Статистика

Клубная карьера 
 Последнее обновление: 30 марта 2017 года

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Торпедо»
 Профиль на сайте NLB

Хоккеисты России
Хоккеисты Украины
Хоккейные нападающие
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Амбри-Пиотта»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Ред Айс»
Игроки ХК «Сарыарка»
Игроки ХК «Торос»
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК «Кулагер»
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Омские ястребы»
Задрафтованные ХК «Калгари Флэймз»